Ніню () — португальська власна назва.

Топоніми

Ніню-ду-Асор — парафія.